Jernej Presečnik (ur. 18 stycznia 2002) – słoweński skoczek narciarski. Medalista mistrzostw świata juniorów. Uczestnik zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży (2020). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutował w marcu 2017 w konkursie Alpen Cup w Hinterzarten. W styczniu 2018 zadebiutował w FIS Cup, zajmując 25. miejsce w Planicy. Wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2019. Zdobył tam brązowy medal w drużynie męskiej, a zawody indywidualne ukończył na 8. pozycji. W marcu 2019 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym zajmując 27. miejsce w Czajkowskim.

W sierpniu 2019 po raz pierwszy stanął na podium FIS Cupu, zwyciężając w Ljubnie. W sezonie 2019/2020 w Pucharze Kontynentalnym najwyżej klasyfikowany był na 6. miejscu latem (w lipcu w Szczuczyńsku) oraz na 8. zimą (w grudniu w Ruce). W styczniu 2020 wziął udział w zimowych igrzyskach olimpijskich młodzieży – indywidualnie był szósty, a w sztafecie mieszanej zajął 5. lokatę. W marcu 2020 w Oberwiesenthal wystąpił na mistrzostwach świata juniorów – był 22. w konkursie indywidualnym, a w rywalizacji drużynowej zdobył złoty medal.

W lutym 2021 w Lahti po raz trzeci w karierze wystartował w mistrzostwach świata juniorów, zajmując 5. lokatę w zmaganiach indywidualnych i zdobywając srebro w konkursie drużynowym. 19 lutego 2021 w Râșnovie zadebiutował w Pucharze Świata, w swoim pierwszym starcie zajmując 28. pozycję i zdobywając punkty do klasyfikacji generalnej cyklu.

W Letnim Pucharze Kontynentalnym 2021 najwyżej klasyfikowany był na 4. miejscu. W grudniu 2021 złamał nogę. W zimowej części sezonu 2021/2022 nie brał udziału w zawodach międzynarodowych.

Presečnik jest medalistą mistrzostw kraju – w zawodach drużynowych zdobywał medale: srebrny 2020 i 2021 oraz brązowy w 2019 i 2022.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Presečnika na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Presečnika na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 12 marca 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2002